Žabica (Gospić), gradsko naselje Gospića

Naselja u BiH:
 Žabica (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje